Ма́йкл О́уэн Розенба́ум (; род. 11 июля 1972) — американский актёр, известный, в основном, по роли Лекса Лютора в сериале «Тайны Смолвиля».

Ранние годы 
Розенбаум родился в еврейской семье в городке Ошенсайд в штате Нью-Йорк, а вырос в Ньюборге, штат Индиана. Учился в школе в Ньюборге и в Университете Западного Кентукки. Получил степень бакалавра искусств в области театра и средств связи. Ещё учась в школе и университете принимал участие в самодеятельных постановках, где получил первый актёрский опыт. После окончания университета перебрался в Нью-Йорк, где началась его актёрская карьера.

Фильмография

Сериалы 
 2015—2016 Самозванец (Бадди Доббс)
 2011—2012 Лучшая охрана (Датч Нилбог)
 2001—2011 Тайны Смолвиля (Лекс Лютор)
 Режиссировал 125 серию, названную «Каприз»
 2010—2011 Ник Свардсон временно симулирует (Стин Айрис)
 2010 Тайны Смолвиля, специальное коллекционное издание (Лекс Лютор)
 2008—2009 Порно для всей семьи (Чарли Браун)
 2005 В Филадельфии всегда солнечно (Колин)
 2000 Дикая семейка Торнберри (Том Ревенхарст)
 Эпизод «Шаткий фонд»
 1999—2000 Зои, Дункан, Джек и Джейн (Джек Купер)
 1997 Том показывает (Джонотан Саммерс)

Фильмы 
 2017 Стражи Галактики. Часть 2 (Мартинекс)

 2014 Старые денечки (Джим Оуэнc)
 2012 Хватай и беги (Гил)
 2011 Уловка.44 (Брэндон)
 2011 Дитя (Броули Галливан) короткометражка
 2011 Гениальный папа (Эдди)
 2010 Братская справедливость (Дуэйн Садж)
 2008 Любовь Короткометражный фильм 
 2007 Танцуй до упаду (Кип Ангер)
 2005 Оборотни (Кайл)
 2003 Дом вверх дном (Тодд Гендлер)
 2003 Special (Фред Молински) короткометражка
 2002 Поединок (Дэнни)
 2002 Парни из женской общаги (Адам/Адина)
 2001 Рейв Макбет (Маркус)
 2001 Сладкий ноябрь (Брэндон/Брэнди)
 1998 День, когда я встречаюсь с бывшими парнями (Барт)
 1998 Девочки и мальчики (Брик)
 1998 Городские легенды (Паркер Райли)
 1997 Полночь в саду добра и зла (Джордж Такер)
 1997 Ангел и демон (Демон)
 1997 Полночь, 11 часов 11 минут

Мультсериалы 
 2012 Лига Справедливости: Гибель (Барри Ален / Флэш)
 2005 Юные титаны (Уолли Уэст / Кид Флэш) 
 2000—2005 Приключения Джеки Чана (Таракудо, Драгго)
 2000—2004 Static Shock
 2001—2002 Проект Зета (Агент Вест)
 2001—2006 Лига Справедливости и Лига Справедливости: Без границ (Уолли Уэст / Флэш,  Дэдшот, Гуль, Доктор Полярис)
 1999—2001 Бэтмен будущего (различные персонажи)

Игры 
 Lollipop Chainsaw (2012) — Ник Карлайл
 Dark Sector (2008) — Хайден Тенно
 Yakuza (2006) — Акира Нишики
 Gladius (2003) — Валент

Награды и номинации 
К настоящему времени имеет 4 награды и ещё 11 номинаций, оставшихся без победы, в области кино.

Ниже перечислены основные награды и номинации.

Награды 
 Премия «Сатурн»
  — Лучший актер второго плана в телесериале «Тайны Смолвиля»

Номинации 
 Премия «Сатурн»
  — Лучший актер второго плана в телесериале «Тайны Смолвиля»
  — Лучший актер второго плана в телесериале «Тайны Смолвиля»
  — Лучший актер второго плана в телесериале «Тайны Смолвиля»
  — Лучший актер второго плана в телесериале «Тайны Смолвиля»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Родившиеся в 1972 году
Родившиеся 11 июля
Родившиеся в Ошенсайде (Нью-Йорк)
Актёры США
Актёры телевидения США
Персоналии по алфавиту
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему телеактёру второго плана
Подкастеры США
Выпускники Университета Западного Кентукки